Dave Bamber – ex calciatore inglese
 David Bamber – attore britannico
 Ellie Bamber – attrice britannica
 Jack Bamber – calciatore inglese
 Jamie Bamber – attore britannico